Сопочаны — православный монастырь в Сербии.
 Сопочаны (село) — село в Сербии.